Хозевит — прозвание насельников православного монастыря Хозева (Хозиба; монастырь Святого Георгия Хозевита) в Палестине:

 Святой Иоанн Хозевит (5 век) — основатель монастыря.
 Святой Георгий Хозевит (ум. ок. 635) — насельник монастыря, аскет, преподобный.
 Антоний Хозевит (7 век) — агиограф, ученик Георгия Хозевита и автор его жития.
 Святой Иоанн Румын (Иоанн Новый Хозевит; 20 век) — насельник монастыря, аскет, преподобный